Камариљо има више значења:

 Камариљо
 Камариљо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Камариљо (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику